Westerton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Westerton, village du comté de Durham
Westerton, hameau de Westhampnett dans le Sussex de l'Ouest

Westerton, secteur de Bearsden dans le East Dunbartonshire

Homonymie
Homonymie de toponyme